«Like a G6» — сингл  группы Far East Movement 2010 года с их альбома Free Wired. В треке присутствует женский вокал Dev и мужской вокал The Cataracs. Песня была написана и спродюсирована Найлсом Холловелл-Дхаром из The Cataracs (KSHMR).

Песня в течение 2 недель с 6 ноября оставалась лидером Billboard Hot 100, и это достижение повторилось 27 ноября 2010 года. До этого такое удавалось всего восьми синглам.

Песня также попала в чарты Новой Зеландии, Южной Кореи, а также попала в Топ-10 в чартах Великобритании, Канады, Австралии, Нидерландов, Таиланда, Швеции, Швейцарии и Словакии.

Смысл песни 
Многих заинтересовал упоминающийся в песне «G6». Некоторые думали, что это ссылка на Pontiac G6.

Однако Кев Ниш рассказал, что имелся в виду самолёт G6, или Gulfstream G650.

Коммерческий приём 
Сингл был легально скачан 3 миллиона раз в США, согласно данным Nielsen SoundScan.

Музыкальное видео 
Режиссёром видео выступил Мэтт Алонцо. Премьера на YouTube и VEVO состоялась 3 июня 2010 года.

Кавер-версии 
В октябре 2010 года 50 Cent сделал свой ремикс, и Боттом Фиидер спродюсировал его при участии Жермейна Дюпри, Snoop Dogg, Tyga, Оби Трайса и Адама Тенста.

В декабре 2022 года Big Baby Tape опубликовал ремикс на песню. Трек был выпущен в качестве сингла на лейбле Effective Records.

Список композиций 
Цифровой сингл
 «Like a G6» (при участии The Cataracs & Dev) — 3:38
CD single
 «Like a G6» (при участии The Cataracs & Dev) — 3:38
 «Like a G6» (Cahill Radio Edit) — 3:15
Digital remix EP
 «Like a G6» (RedOne Remix) [при участии Mohombi, The Cataracs, & Dev] — 4:41
 «Like a G6» (Disco Fries Remix) [при участииThe Cataracs & Dev] — 5:33
 «Like a G6» (Big Syphe Remix) [при участии The Cataracs & Dev] — 4:58
 «Like a G6» (DJ Solarz Remix) [при участии The Cataracs & Dev] — 5:05
 «Like a G6» (Ruxpin Remix) [при участии The Cataracs & Dev] — 6:52
 «Like a G6» (Guy Furious Remix) [при участии The Cataracs & Dev] — 4:00
 «Like a G6» (Fantastadon Remix) [при участии The Cataracs & Dev] — 5:23
 «Like a G6» (DJ Taraspaz Remix) [при участииThe Cataracs & Dev] — 4:49
Trevor Simpson on Da Beat Remix Single
 «Like a G6» (Remix) — 4:55
 «Like a G6» (Remix Club Edit) — 5:11

Чарты и сертификации

Итоговые чарты за 2010 год

Сертификации

История релиза

Примечания 

Синглы 2010 года
Синглы Far East Movement
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100